Ramdane ist der Familienname folgender Personen:

 Abane Ramdane (1920–1957), algerischer Politiker
 Abder Ramdane (* 1974), französischer Fußballspieler